Усяжа — топоним в Белоруссии.

 Усяжа — агрогородок в Смолевичском районе Минской области.
 Усяжа — река в Минской области.